Christopher Paniagua (Scranton (Pensilvania), Pennsylvania, 10 de agosto de 1963) es el presidente ejecutivo del Banco Popular Dominicano, entidad bancaria de capital privado en la República Dominicana, fundada en 1963. Además, es presidente de la Junta Directiva de Servicios Digitales Popular, filial de la casa matriz, Grupo Popular, dedicada al negocio de aceptación de pagos con tarjetas y billeteras móviles.

Familia 

Nació el 10 de agosto de 1963, en Scranton (Pensilvania), Pennsylvania, donde vivió con sus padres, Alfonso Paniagua y Margaret Moran. 
Está casado con Sandra Bisonó, con quien procreó cuatro hijos: Christopher R. Paniagua, Amanda Paniagua, Claudia Paniagua y Brandon Paniagua.

Es el presidente ejecutivo del Banco Popular Dominicano, entidad bancaria de capital privado en la República Dominicana, fundada en 1963. Además, es presidente de la Junta Directiva de Servicios Digitales Popular, filial de la casa matriz, Grupo Popular.

Educación 

Posee una Licenciatura en Finanzas por la Universidad de Scranton, Pensilvania; una Maestría en Administración de Empresas del Kellogg School of Management por la Universidad de Northwestern y un título en Administración Avanzada del Wharton Business School.

Trayectoria profesional 

Fue presidente de la Cámara Americana de Comercio en la República Dominicana (AMCHAMDR), una de las organizaciones empresariales más importantes del país. 

Asimismo, presidió la representación en la República Dominicana de la Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias (SWIFT).

Se incorporó al Banco Popular Dominicano en 1986, a través del programa de entrenamiento, en la División Nacional de Negocios. Desde entonces ha desarrollado una meritoria carrera por más de tres décadas en esa organización financiera. 

En su trayectoria, ha presidido diferentes áreas de Negocios del Banco Popular, siendo responsable de las actividades relacionadas al área de negocios, clientes personales y corporativos, mercadeo, tesorería y banca de inversión.   

En el período 2004-2010 ocupó la Vicepresidencia Ejecutiva de Gestión de Riesgo y en el año 2016 alcanzó la posición de vicepresidente ejecutivo senior de Negocios Nacionales e Internacionales. En mayo de 2019, los Consejos de Administración de Banco Popular Dominicano y de Grupo Popular aprobaron su designación como Presidente Ejecutivo de Banco Popular.

Ha sido presidente de la Junta Directiva de BPD Bank, una institución financiera autorizada a operar en las ciudades de Nueva York y Miami, y presidente de la Junta de Directores de Popular Bank, filial bancaria de Grupo Popular que opera con licencia internacional desde Panamá.

Referencias

Enlaces externos 

 Instagram
  Linkedin

Banqueros
Hombres
Dominicanos